Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Chaleur”
 Pierwszy HMCS „Chaleur” I był jednostką patrolową Kanadyjska Królewska Policja Konna, która została przekazana Royal Canadian Navy we wrześniu 1939 roku. Przemianowano go na „Chaleur I” i przydzielono do Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, gdzie jej głównym zadaniem było przeprowadzanie inspekcji jednostek płynących Rzeką Świętego Wawrzyńca.  
 Drugi HMCS „Chaleur” II był bazą, której nazwa pochodziła od HMCS „Chaleur” I.
 Trzeci HMCS „Chaleur” (MCB 144) był trałowcem typu Bay. Służył pod banderą kanadyjską w 1954 roku, po czym został sprzedany do Francji. 
 Czwarty HMCS „Chaleur” (MCB 164) był trałowcem typu Bay, który był w służbie kanadyjskiej w latach 1957-1999.

Bibliografia 
 

Chaleur